Det 8:de sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1955/1956. De flesta matcherna spelades i Moskva från 14 december 1955 till 14 mars 1956. Vinnare blev ODO Sverdlovsk.

Mästerskapet avgjordes i en serie där de 10 lagen mötte varandra 2 gånger. I Klass B som spelades mellan 11 lag i Ulyanovsk mellan den 24 februari och 11 mars 1956. De två bäst placerade lagen kvalificerade sig till Klass A.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass B

1955 i Sovjetunionen
1956 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1955/1956